Премия Лаланда () — награда за научный вклад в развитие астрономии, вручавшаяся с 1802 по 1970 годы Французской академией наук. 

В 1801 году французский астроном и математик Ж. Ж. де Лаланд сделал пожертвование Академии наук, чтобы она могла ежегодно присуждать приз «тем, кто сделал наиболее любопытное наблюдение или написал наиболее полезную работу для развития астрономии во Франции или где-либо ещё».

В 1970 году объединена с . В 1997 году средства Фонда Лаланда-Вальца были использованы при учреждении Гранд-медали Французской академии наук.

Награждённые премией Лаланда 

 1803 — Генрих Вильгельм Ольберс
 1804 — Джузеппе Пьяцци
 1805 — Карл Людвиг Хардинг
 1806 — Онс Сванберг
 1807 — Генрих Вильгельм Ольберс
 1808 — Клод-Луи Матьё
 1809 — Карл Фридрих Гаусс
 1810 — Симеон Дени Пуассон
 1811 — Фридрих Бессель, Jabbo Oltmanns
 1812 — Бернгард Август Линденау
 1813 — Pierre Daussy
 1814 — Джузеппе Пьяцци
 1815 — Клод Луи Матьё
 1816 — Фридрих Бессель
 1817 — Джон Понд
 1818 — Жан-Луи Понс
 1819 — , Иоганн Франц Энке
 1820 — Джозеф Николле, Жан-Луи Понс
 1821 — не вручалась
 1822 — не вручалась
 1823 — Карл Рюмкер, 
 1824 — Мари Шарль Дамуазо
 1825 — Джон Гершель, Джеймс Саут
 1826 — Эдвард Сэбин
 1827 — Жан-Луи Понс, Жан-Феликс Адольф Гамбар
 1828 — 
 1829 — не вручалась
 1830 — Жан-Феликс Адольф Гамбар, Henri Gambey, 
 1831 — не вручалась
 1832 — Жан-Феликс Адольф Гамбар, 
 1833 — Джон Гершель
 1834 — Джордж Биддель Эйри
 1835 — Джеймс Данлоп
 1836 — Вильгельм Бер, Иоганн Медлер
 1837 — Henri Guinand
 1838 — S. M. B. Brousseaud
 1839 — Иоганн Готтфрид Галле
 1840 — Карл Бремикер
 1841 — не вручалась
 1842 — Поль-Огюст Ложье
 1843 — , Эрве Фай
 1844 — , Генрих Луи д’Арре
 1845 — Карл Людвиг Хенке
 1846 — Иоганн Готтфрид Галле
 1847 — Джон Рассел Хайнд, Карл Людвиг Хенке
 1848 — Эндрю Грэм
 1849 — Аннибале де Гаспарис
 1850 — Аннибале де Гаспарис, Джон Рассел Хайнд
 1851 — Джон Рассел Хайнд, Аннибале де Гаспарис
 1852 — Джон Рассел Хайнд, Аннибале де Гаспарис, Роберт Лютер, Жан Шакорнак, Герман Гольдшмидт
 1853 — Аннибале де Гаспарис, Жан Шакорнак, Роберт Лютер, Джон Рассел Хайнд
 1854 — Роберт Лютер, Альберт Март, Джон Рассел Хайнд, Джеймс Фергюсон, Герман Гольдшмидт
 1855 — Жан Шакорнак, Роберт Лютер, Герман Гольдшмидт
 1856 — Жан Шакорнак, Норман Погсон
 1857 — Герман Гольдшмидт, Карл Христиан Брунс
 1858 — , Герман Гольдшмидт, Джордж Мэри Сирл, Хорас Парнелл Таттл, Август Виннеке, Джованни Баттиста Донати
 1859 — Роберт Лютер
 1860 — Роберт Лютер, Герман Гольдшмидт, Жан Шакорнак, Джеймс Фергюсон, Вильгельм Юлиус Фёрстер, Оскар Леберехт
 1861 — Эрнст Вильгельм Темпель, Роберт Лютер, Герман Гольдшмидт
 1862 — Элвин Кларк
 1863 — Жан Шакорнак
 1864 — Ричард Кристофер Кэррингтон
 1865 — Уоррен де ла Рю
 1866 — Томас Маклир
 1867 — Джованни Скиапарелли
 1868 — Пьер Жансен
 1869 — Джеймс Крейг Уотсон
 1870 — Уильям Хаггинс
 1871 — Альфонс Борелли
 1872 — Поль и Проспер Анри
 1873 — Жером Эжен Коджа
 1874 — Амедей Муше, Jean Jacques Anatole Bouquet de La Grye, Georges-Ernest Fleuriais, Charles André, Héraud, Феликс Тиссеран
 1875 — Генри Перротин
 1876 — Иоганн Пализа
 1877 — Асаф Холл
 1878 — Станислас-Этьен Менье
 1879 — Кристиан Генрих Фридрих Петерс
 1880 — Ормонд Стоун
 1881 — Льюис Свифт
 1882 — 
 1883 — Гийом Бигурдан, 
 1884 — 
 1885 — 
 1886 — Оскар Баклунд
 1887 — 
 1888 — 
 1889 — 
 1890 — Джованни Скиапарелли
 1891 — Гийом Бигурдан
 1892 — Эдвард Эмерсон Барнард, Максимилиан Вольф
 1893 — 
 1894 — Стефан Жавел
 1895 — 
 1896 — Пьер Пюизё
 1897 — Чарлз Диллон Перрайн
 1898 — Сет Карло Чандлер
 1899 — Уильям Роберт Брукс
 1900 — Мишель Джакобини
 1901 — 
 1902 — Charles Trépied
 1903 — Уильям Уоллес Кэмпбелл
 1904 — Шёрберн Уэсли Бёрнхем
 1905 — Уильям Генри Пикеринг 
 1906 — Роберт Грант Эйткен, 
 1907 — Томас Льюис
 1908 — , Frederick L. Chase, Mason F. Smith
 1909 — Альфонс Борелли
 1910 — Филип Герберт Коуэлл, Эндрю Кроммелин
 1911 — Льюис Босс
 1912 — 
 1913 — 
 1914 — Joseph-Noël Guillaume
 1915 — Люсьен Д’Азамбюжа
 1916 — Жером Эжен Коджа
 1917 — Роберт Джонкир
 1918 — Аристарх Аполлонович Белопольский
 1919 — Весто Слайфер
 1920 — Леопольд Шульхоф
 1921 — Paul Henri Strooband
 1922 — Генри Норрис Рассел
 1923 — ?
 1924 — 
 1925 — 
 1926 — ?
 1927 — Винсент Нечвилл
 1928 — Бернар Лио
 1929 — Александр Веронне
 1930 — Николай Михайлович Стойко
 1931 — Irenee Lagarde
 1932 — Abel Porteau
 1933 — ?
 1934 — 
 1935 — Люсьен д'Азамбуджа
 1936 — Луи Буайе
 1937 — Мишель Джакобини
 1938 — Андре Лальман
 1939 — Маргарита Ложье
 1940 — Шарль, Берто
 1941 — Henri Grenat
 1942 — Henri Camichel
 1943 — 
 1944 — не вручалась
 1945 — Генри Бертомьё
 1946 — не вручалась
 1947 — не вручалась
 1948 — Максим Николини
 1949 — не вручалась
 1950 — Шарль Ференбак
 1951—1959 — не вручалась
 1960 — Мария Блох
 1961—1969 — не вручалась
 1970 — Jean Jung

Примечания 

Лаланда
Награды, появившиеся в 1802 году
Награды по алфавиту